Montmain (Côte-d'Or)
 Montmain (Seine-Maritime)